Вера Иосифовна Билай () — советский и украинский - и , член-корреспондент АН УССР (1961—1991). Заслуженный деятель науки УССР (1968).

Биография 
Родилась  в местечке Никополь.

В 1924 году поступила в Криворожский сельскохозяйственный институт, который окончила в 1929 году.

С 1935 года работала в Институте микробиологии и вирусологии, с 1958 года заведовала отделом физиологии грибов. Член КПСС с 1942 года.

В 1991 году, в связи с распадом СССР и ликвидацией АН УССР, вышла на пенсию.

Умерла 12 июня 1994 года в Киеве. Похоронена на Байковом кладбище.

Научная деятельность 
Основные научные работы посвящены изучению грибов, образующих токсины, которые повреждают пищевые и кормовые продукты и вызывают заболевания животных и человека, а также приводят к разрушению промышленных материалов.

Совместно с Николаем Пидопличко создала и внедрила в медицинскую практику антибиотик микроцид.

Научные труды 
 Билай В. И. Основы общей микологии, 1974.
 Билай В. И., Коваль Э. З. Аспергиллы: Определитель / АН УССР, Институт микробиологии и вирусологии имени Д. К. Заболотного. — : Наукова думка, 1988. — 202 с.: ил.

Членство в обществах 
 1975—1991 — Почётный член Всесоюзного микробиологического общества.

Награды 
 Сталинская премия 3-й степени (1952) — за создание и внедрение в медицинскую практику нового лекарственного препарата;
 дважды орден Трудового Красного Знамени (1954, 1978); 
 дважды орден «Знак Почёта» (1960, 1973);
 орден Ленина (1986);
 Заслуженный деятель науки УССР (1968).
 медали.

Источники 
 
 
 Билай (Деняк), Вера Иосифовна // Русские ботаники. Биографо-библиографический словарь. Т. 1. А—Б. Сост. Липшиц С. Ю. / : Изд-во московского общества испытателей природы. 1947. — 644 с. — С. 190.
 Биологи. Биографический справочник / : Наукова думка, 1984. — 816 с.: ил.

Ссылки 
 Білай Віра Йосипівна (12.07.1908 — 12.06.1994) — вчений-ботанік, член-кореспондент НАН України. До 110-річчя від дня народження.
 Досье Веры Билай на сайте «Личности».
 Білай Віра Йосипівна. 
 Пенициллиум витале Веры Билай.

Члены-корреспонденты АН УССР
Выпускники вузов Кривого Рога
Похороненные на Байковом кладбище
Родившиеся в Екатеринославском уезде
Члены КПСС